Знак «Бойцу ОКДВА» — нагрудный знак отличия для награждения отличившихся бойцов и командиров Красной армии.

Был учреждён центральным советом Осоавиахима в 1929 году для награждения участников конфликта на Китайско-Восточной железной дороге.

Знак вручался отличившимся воинам Особой Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА) и Краснознамённой пограничной охраны ОГПУ Дальневосточного края (КПОДВК) в вооружённом конфликте летом 1929 года на КВЖД.

Описание 
Нагрудный знак изготавливался из латуни методом штамповки. Для крепления на форму одежды предусмотрен резьбовой штифт и гайка.

Литература и источники 
 Доманк А. С. Знаки воинской доблести. 2-е изд., пер. и доп. , изд-во ДОСААФ СССР, 1990.

Ссылки 
 Осоавиахим Бойцу ОКДВА

Конфликт на КВЖД